A 2012-es Párizs–Nizza-kerékpárverseny a 70. volt 1933 óta. 2012. március 4-én kezdődött a francia Dampierre-en-Yvelines-ben és március 11-én ért véget a Col d'Éze-en. A verseny része a 2012-es UCI World Tour-nak. 8 szakaszból állt. Az összetett versenyt Bradley Wiggins nyerte meg, aki a pontversenyt is megnyerte. A második helyen Lieuwe Westra, a harmadikon Alejandro Valverde végzett. Ötödik helyével Tejay van Garderen nyerte a fiatalok versenyét. A hegyi pontversenyt Frederik Veuchelen nyerte, míg csapatversenyben a Vacansoleil–DCM diadalmaskodott.

Részt vevő csapatok 
A 18 UCI Pro Tour Csapaton kívül 4 csapat kapott szabadkártyát a versenyre:

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Pariz~snizza
Párizs–Nizza